Rise Up peut faire référence à :

Musique 
 Rise Up, le huitième album du groupe Cypress Hill ;
 Rise Up, une chanson du duo Freaky Fortune ;
 Rise Up, le premier album du DJ Yves Larock ;
 Rise Up, une chanson du DJ Yves Larock ;
 Rise Up! Shteyt Oyf!, le sixième album du groupe The Klezmatics.

Informatique 
 Riseup, un collectif de militants de Seattle fournissant des services sécurisés et anonymisant sur internet.